Terrestre puede referirse a:
 el planeta Tierra;
 el suelo;
 que tiene un origen, se realiza, se utiliza, funciona o sucede en el planeta Tierra, o en el suelo.
Transporte terrestre
Guerra terrestre
referido a un ecosistema, el medio terrestre
animal terrestre, referido a una especie del reino animal
 No confundir con terrícola